Могилёвский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование.

Амурская область 

 Могилёвский сельсовет Архаринского района (до 2008 года)

Дагестан 

 сельсовет Могилёвский Хасавюртовского района